De Goniopholididae zijn een familie van uitgestorven middelgrote semi-aquatische krokodillen die oppervlakkig lijken op de huidige krokodillen. Ze leefden tussen het Vroeg-Jura en het Laat-Krijt.

Naamgeving
De familie werd in 1875 benoemd door Edward Drinker Cope.

De klade werd in 2005 door Paul Sereno gedefinieerd als de groep bestaande uit Goniopholis crassidens Owen 1841 en alle soorten nauwer verwant aan Goniopholius dan aan Pholidosaurus geoffroyi (Owen 1884), Alligatorellus beaumonti Gervais 1871, Peirosaurus torminni Price 1955, Araripesuchus gomesii Price 1959, Notosuchus terrestris Woodward 1896 of Crocodylus niloticus (Laurenti 1768).

Geografische verspreiding 
Goniopholididen zijn bekend uit Laurasia, variërend van Noord-Amerika, Europa en China uit het Midden-Jura, en het bereiken van Thailand door het Vroeg-Krijt.

Biologie 
Vergeleken met moderne krokodilachtigen zijn goniopholididen in verschillende opzichten zeer ongebruikelijk. Ze bezaten twee rijen rechthoekige, in elkaar grijpende osteodermen zoals die van landbewonende krokodillenachtigen als atoposauriden, die relatief eenvoudig zijn, niet ver in hun nek reiken, in tegenstelling tot de sierlijke bepantsering van moderne krokodilachtigen; evenzo, in tegenstelling tot moderne krokodilachtigen, maar zoals veel uitgestorven vormen zoals phytosauriërs, hebben ze ook ventrale osteodermen. Hun voorpoten zijn ook proportioneel erg lang, vooral in de opperarm- en polsbeenderen, die even lang of langer zijn dan de achterpoten, het tegenovergestelde van de toestand die wordt gezien bij moderne krokodilachtigen. Sommigen zoals Anteophthalmosuchus hebben ook naar voren gerichte ogen, in tegenstelling tot de dorsaal georiënteerde ogen die bij moderne vormen worden gezien. Deze suggereren meerdere biomechanische verschillen met moderne soorten. Het paravertebrale pantser bestaat uit twee rijen gepaarde osteodermen met de laterale randen ventraal afgebogen en een voorste uitsteeksel voor een 'pen en groef'-articulatie.

Fylogenie 
Het volgende cladogram vereenvoudigd na een analyse gepresenteerd door Marco Brandalise de Andrade en collega's in 2011:

Uitgestorven Crocodylomorpha